

Geografia 
 Merkel  – città statunitense nel Texas

Persone 
 Adolf Merkel  – giurista tedesco
 Alexander Merkel  – calciatore tedesco-kazako
 Angela Merkel  – politica tedesca
 Carlo Merkel  – storico italiano
 Flavio Merkel  – critico cinematografico italiano
 Fred Merkel  – pilota motociclistico statunitense
 Friedrich Merkel  – anatomista e istologo tedesco
 Garlieb Merkel  – poeta lettone
 Gustav Adolf Merkel – compositore tedesco
 Harry Merkel  – pilota automobilistico tedesco
 Max Merkel  – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Tess Merkel  – cantante svedese
 Una Merkel  – attrice statunitense